Baryton (baritone) dækker over følgende begreber:
 Baryton (stemme): En betegnelse for en mandsstemme
 Baritone (horn): Et horninstrument
 Baritone: En guitar
 Baritone (tuning): Et tuningskema til en baritoneguitar